Le Dragon dégoûtant est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Pef, publié en 1986 aux éditions Messidor-La Farandole, réédité chez Gallimard jeunesse en 2003.

Le héros
 ainsi est décrit l'enfant dragon qui part sagement à l'école, et qui ne doit sous aucun prétexte aller de l'autre côté de la montagne, au pays des hommes, qui sont très dangereux.

Les personnages
 Gontran le dragon
 Les parents dragons
 La petite Célerine Rémoulade
 La maman de Célerine

Le principe
Inverser un rapport de force dominant/dominé en ridiculisant une créature mythique dont le rôle est de faire peur aux enfants. Mais aussi d'aborder une question hautement inconvenante : le pipi-caca.

L'histoire
Gontran désobéit,  et malgré l'interdiction de ses parents, il se rend au pays des hommes. Là il rencontre la petite Célerine Rémoulade qu'il essaie d'intimider. Mais la gamine ne se laisse pas faire et, sournoisement, elle parvient à lui faire passer des  bouses de vache pour des crêpes, du crottin de cheval pour de la brioche, et  du pipi d'âne pour du jus de pomme. 

Le texte est l'adaptation humoristique d'un conte du folklore italien d'Émilie-Romagne, dont la fin originale est beaucoup plus terrible. (le dragon mange la petite fille et sa mère).

Exploitation pédagogique
 comment résister aux puissants lorsqu'on est faible
 la faim
 la ruse

Liens internes 
 littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Liens externes
Henriette Bichonnier
animation avec le dragon dégoûtant

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse